Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Paulding () :
le comté de Paulding, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Paulding, situé dans l'État de l'Ohio.